Une raboteuse est une machine destinée à obtenir des surfaces planes dans différents domaines :
 travail du bois : raboteuse ;
 travail du métal : raboteuse ;
 travaux routiers : raboteuse.